Les Ormes (Vienne)
 Les Ormes (Yonne)